1066 puede referirse a:

 El número 1066.
 El año 1066 d. C.
 El año 1066 a. C.
 1066 and All That, un libro cómico sobre la historia de Inglaterra.